Большекаменский сельсовет

Курганская область 
 Большекаменский сельсовет Петуховского района (упразднён в 2018 году)

Самарская область 
 Большекаменский сельсовет Красноярского района (преобразован в конце 1990-х в волость)

Саратовская область 
 Большекаменский сельсовет Татищевского района (преобразован в конце 1990-х в округ)